HMS Archer je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Archer (1801) 
 HMS Archer (1849) 
 HMS Archer (1885) 
 HMS Archer (1911) 
 HMS Archer (D78) 
 HMS Archer (1967) 
 HMS Archer (1985) 

Archer